Titanic (schip, 1912), de RMS Titanic, een schip dat tijdens zijn eerste reis in 1912 verging na een aanvaring met een ijsberg
Titanic II (schip), een nog te bouwen schip, een replica van de Titanic
Starship Titanic, een computerspel uit 1998 van de Britse auteur Douglas Adams
Titanic (band), een instrumentale Noorse popgroep
Titanic (Duits tijdschrift), een Duits satirisch tijdschrift
Titanic (bordspel), een bordspel gebaseerd op (de geschiedenis van) de RMS Titanic
Titanic (stripblad), een stripblad dat tussen 1984 en 1989 werd uitgegeven

Films en televisie
Titanic (1943), een Duitse film van Werner Klingler en Herbert Selpin
Titanic (1953), geregisseerd door Jean Negulesco
A Night to Remember (1958), geregisseerd door Roy Baker
S.O.S. Titanic, een televisiefilm uit 1979
Titanic (1996), een televisieminiserie uit 1996
Titanic (1997), blockbuster van James Cameron
Titanic (album), het soundtrackalbum van deze film
Titanic (televisieserie), een miniserie uit 2012

Musical
 Titanic (musical), een musical over de RMS Titanic die sinds 1997 in verschillende landen wordt opgevoerd.